Skryje est un toponyme qui peut désigner :

Skryje, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Skryje, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Skryje, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie